Pyrgulopsis merriami är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och Beecher 1892.  Pyrgulopsis merriami ingår i släktet Pyrgulopsis och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
merriami